Orca kan syfta på följande:

 Späckhuggare
 Orca (film), amerikansk film från 1977
 Orca (film, 2020), svensk film från 2020
 Orca (ö), ö i Antarktis